Жизнь животных — название ряда научно-популярных изданий:
 
 Жизнь животных () — широко известная научно-популярная книга, изданная немецким зоологом и путешественником Альфредом Бремом.
 Жизнь животных — крупнейшее многотомное научно-популярное зоологическое справочное пособие (энциклопедическая монография), изданное в СССР.